Frederic II de Suàbia (1090-1147)
 Frederic II del Sacre Imperi Romanogermànic, també conegut com a Frederic II d'Alemanya (1194-1250)
 Frederic II de Sicília (1295-1337)
 Frederic II de Prússia o Frederic el Gran (1712-1786)
 Frederic II de Baden (1857-1928), gran duc sobirà de Baden (1907 -1918)
 Frederic II de Dinamarca
 Frederic II de Hessen-Kassel
 Frederic II de Lorena 
 Frederic II de Saxònia-Gotha-Altenburg (1676-1732), duc de Saxònia-Gotha-Altenburg
 Frederic August II d'Oldenburg
 Frederic August II de Saxònia
 Frederic August II de Saxònia (elector)(1412-1464)